IVU est un sigle qui peut désigner :
 International Vegetarian Union (en français, Union végétarienne internationale), une organisation internationale dont l'objectif est de promouvoir le végétarisme ;
 infection des voies urinaires, la colonisation des urines par des bactéries, qui se traduit le plus souvent par des signes infectieux urinaires.